Славський Олександр Ілліч — Глухівський городовий отаман в 1766 році, останній Глухівський сотник у 1769—1782 роках, бунчуковий товариш.
 Славський Ф. — польський вчений.
 Славський Юхим Павлович (1898—1991) — тричі Герой Соціалістичної Праці, керівник радянської атомної промисловості.
 Славський Лаз — поселення в общині Костел, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.
 Славський лісгосп — підприємство лісового господарства Львівської області на території Сколівського району.

 Ольга Славська (уроджена Ольга Прорубнікова-Ліпчинська; (пол. Olga Sławska-Lipczyńska; 1915—1991) — провідна польська артистка балету та хореограф.

Див. також 
 Славський район (значення)
 Славське (значення)